__БЕЗКН__
-{TLC}- се може односити на:
 TLC (ТВ канал), амерички ТВ канал
 TLC (музичка група), америчка ритам и блуз/поп група
 Танкослојна хроматографија, аналитички метод
 Ознака за тотални капацитет плућа,